Джералдтон () — город в Австралии, расположен в штате Западная Австралия.

Географическое положение 
Находится к северу от Перта. Высота центра города составляет 5 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
В Джералдтоне имеется аэропорт.

Примечания 

Города Западной Австралии